Тахэ — уезд в округе Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян Китая
 Тахэ — нефтяное месторождение Китая в Таримской впадине